Derek Hill – pittore britannico
Derek Hill – pilota statunitense
Derek R. Hill – scenografo statunitense